Russell's Shorts je druhé studiové album kanadské humorné hudební skupiny The Arrogant Worms. Having Fun Is Bad For You, A Night On Dildo a Losing Hair Under God byly nahrány naživo.

Seznam písní 
 Tokyo Love Song
 Carrot Juice Is Murder
 Rippy The Gator
 Killer Robots From Venus
 Having Fun Is Bad For You
 The Fishing Song
 William Shakespeare's In My Cat
 A Night On Dildo
 The Last Sensitive Cowboy
 Losing Hair Under God
 Big Fat Road Manager

Alba z roku 1994
Alba The Arrogant Worms
Alba Arrogant Worms Records